Misza – imię rosyjskie, zdrobnienie od Michaił
 Misza – oficjalna maskotka Letnich Igrzysk Olimpijskich 1980 w Moskwie, brunatny niedźwiadek

Ludzie o imieniu Misza 
 Misza Ałojan (ur. 1988) – rosyjski bokser
 Misza Fiszzon (1884–1949) – polski aktor
 Misza Ge (ur. 1991) –  uzbecki łyżwiarz figurowy i choreograf
 Misza Hairulin (ur. 1971) – rosyjski kontrabasista i kompozytor
 Misza Marwin (ur. 1989) – rosyjski i ukraiński piosenkarz
 Misza Romanowa (ur. 1990) – ukraińska piosenkarka